Денисьево — название населённых пунктов в России:
 
 Денисьево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Денисьево — деревня в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Денисьево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Денисьево — деревня в Раменском районе Московской области.
 Денисьево — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Денисьево — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Денисьево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Денисьево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Денисьево — одно из четырёх сёл, принадлежавших Николо-Угрешскому монастырю, образовавших впоследствии посёлок, а затем и город Дзержинский в Московской области.